SimScale ist eine web-basierte Software-Applikation für das Computer-Aided Engineering (CAE). SimScale wurde von der SimScale GmbH entwickelt und ermöglicht Strömungssimulationen, Festkörpersimulationen, sowie thermische Simulation in der Cloud, d. h. auf einem über das Internet zugänglichen Rechenzentrum. Das Backend der Plattform nutzt die Open-Source-Codes OpenFOAM und SU2 für Strömungssimulationen (CFD), Code_Aster und CalculiX für Strukturmechaniksimulationen (FEM).

SimScales CAE-Software findet Anwendung in einer Vielzahl von Branchen, wie beispielsweise Windtechnik, Automobilbau und Luft- und Raumfahrt. Im Jahr 2017 wurde die Zahl von 100.000 registrierten SimScale-Nutzern erreicht und die Anzahl an frei verfügbaren Simulationsprojekten in der öffentlichen Projektbibliothek stieg auf über 69.000.

Geschichte 
Nach Abschluss einer Beta-Phase wurde die SimScale-Plattform in der zweiten Hälfte des Jahres 2013 veröffentlicht.

Seit 2015 ist es möglich, CAD-Modelle aus Onshape zu exportieren und in SimScale zu importieren.

Seit 2016 gibt es ein Autodesk-Plug-In, das es Fusion-360-Nutzern ermöglicht, ihre 3D-CAD-Modelle ohne größeren Aufwand in die SimScale-Plattform laden zu können. 2021 erweitert SimScale seine Series-C-Runde um 25 Millionen Euro auf 52 Millionen Euro.

SimScale GmbH und Tarifmodell 
Die SimScale GmbH wurde 2012 von fünf Absolventen der TU München gegründet: David Heiny, Vincenz Dölle, Alexander Fischer, Johannes Probst und Anatol Dammer. Das Ziel war, eine cloud-basierte 3D-CAE-Plattform zu entwerfen, die einfach zu benutzen und zugleich erschwinglich sein sollte.

Tarifmodell 
Seit Dezember 2015 gibt es den „Community“-Tarif, er ist kostenlos und umfasst 3000 Berechnungsstunden und 500 GB Speicherplatz pro Jahr für jeden registrierten Benutzer, unter der Einschränkung, dass darin erstellte Projekte für alle anderen Benutzer in der öffentlichen SimScale-Projektbibliothek zugänglich gemacht werden müssen. Die öffentlichen SimScale-Projekte sind eine Bibliothek vorhandener Simulationen, die jeder registrierte Benutzer als Vorlage zum Ändern oder Kopieren verwenden kann.
Darüber hinaus bestehen zwei Bezahlvarianten in Form des „Professional Plan“ und „Enterprise Plan“. Sie bieten zusätzliche Leistungen und private Projekte, die nicht öffentlich einsehbar sind.

Seit 2016 bietet das „Academic Program“ für Schulen, Universitäten und einzelne Forscher ein kostenloses Abonnement des „Professional“-Tarifs, für prominente Wettbewerbe werden auch Studententeams gesponsert.

SimScale Academy 
Zum Ende des Jahres 2016 startete die SimScale Academy, eine Lernplattform, die on-demand-Kurse zum Thema ingenieurtechnische Simulationen bereitstellt. Kostenlose Webinare gibt es beispielsweise zu CFD, FEM oder 3D-Printer.

Funktionsumfang

Finite Elemente Methode 
Das Finite-Elemente-Modul von SimScale nutzt die Open-Source-Codes und -Solver Code_Aster und CalculiX. Diese Codes erlauben lineare und nicht lineare statische und dynamische Analyse von Strukturen. Code_Aster wird für die Simulation von Ermüdungen, Beschädigungen, Brüchen, Kontakten, Geomaterialien, porösen Medien, multiphysikalischen Kopplungen und weiteren Analysen verwendet. CalculiX hat eine ähnliche Funktionalität und erlaubt es, Finite-Elemente-Modelle zu erstellen, zu berechnen und nachzubearbeiten.

Modul für numerische Strömungsmechanik 
Das Modul für numerische Strömungsmechanik von SimScale verwendet OpenFOAM. Sowohl stationäre als auch transiente Analysen sind für die folgenden Typen in SimScale sind möglich:
 Laminare Strömung
 Turbulente Strömung
 Inkompressible Strömung
 Kompressible Strömung
 Mehrphasenströmung
 Passiver skalarer Transport
 Fluid-Struktur-Interaktion
 Sonstiges: Die Strömung rotierender Teile und Strömungen innerhalb poröser Medien können ebenfalls mit SimScale simuliert werden.

Modul für thermische Simulation 
Das Thermal-Modul von SimScale verwendet OpenFOAM für thermische Interaktionsprobleme zwischen Festkörpern und Fluiden. Für die thermo-strukturelle Analyse verwendet SimScale Code_Aster und CalculiX. Gegenwärtig erlaubt SimScale ungekoppelte thermo-mechanische Simulationen, konjugierte Wärmeübertragung und konvektive Wärmeübertragungsanalyse (laminar und turbulent), die sowohl stationär als auch transient berechnet werden können.

Dateiformate 
SimScale ermöglicht den Import von Geometrie in den neutralen Formaten STEP, IGES, BREP und STL, sowie in SolidWorks, Rhino- und Autodesk-Inventor-Formaten. Netze können in OpenFOAM-, UNV-, EGC-, MED- und CGNS-Formaten importiert werden. Darüber hinaus kann die Geometrie direkt von der Partner-CAD-Plattform Onshape importiert werden. Mittels eines Add-Ins können Modelle aus Autodesk Fusion 360 direkt in SimScale importiert werden.

Einzelnachweise 

Simulationssoftware
Computer Aided Engineering
Cloud Computing
Software für Finite-Elemente-Berechnung